Ибн Габироль — многозначный термин:

 Ибн Габироль, Шломо — еврейский поэт и философ сефардско-испанской эпохи.
 Ибн Габироль — улица в Тель-Авиве.